Сэр Чарльз Джеймс Антробус (; 14 мая 1933, Олд Монтроуз, Сент-Винсент — 3 июня 2002, Торонто, Канада) — политический и государственный деятель, Генерал-губернатор Сент-Винсента и Гренадин (1996—2002).

Большую часть свой трудовой карьеры работал в частном секторе и британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless plc.

С 1 июня 1996 по 3 июня 2002 года занимал пост генерал-губернатора Сент-Винсента и Гренадин. Его предшественником был Дэвид Эммануэль Джек.

Умер во время курса лечения от лейкоза в Торонто. Похоронен в соборе Святого Георгия, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины.

На посту и.о.генерал-губернатора его сменила Моника Джесси Дейкон.

Литература 
 Who's who in international affairs 2003., wyd. 3rd ed, London: Europa Publications, 2002, ISBN 1-85743-156-1

Ссылки 
 Charles James Antrobus

Генерал-губернаторы Сент-Винсента и Гренадин
Умершие от лейкоза